Натуральне число 791
 791 рік до нашої ери
 791 рік нашої ери